Олександровська — село в Борисовському сільському поселенні Бабаєвського району Вологодської області Росії.
 Олександровська — село в Санінському сільському поселенні Бабаєвського району Вологодської області Росії.

Див. також 
 Олександрівське